Das Geheimnis zweier Ozeane bezeichnet:

 Das Geheimnis zweier Ozeane (Roman), Roman von Grigori Adamow (1939)
 Das Geheimnis zweier Ozeane (Film), sowjetischer Science-Fiction-Film (1955)